Avaco Digital es una compañía de postproducción mexicana, especializada en cine digital fundada en 2010. Se especializa en la masterización para cine digital DCP (Digital Cinema Package) en México y Latinoamérica.

Enlaces oficiales 
 Sitio oficial Avaco Digital

Avaco Digital
Avaco Digital
Avaco Digital
Avaco Digital
Avaco Digital